Caroline von Lorne von St. Ange ist ein deutscher Lerncoach, Autorin, Bloggerin und Bildungsinfluencer. Sie setzt sich für Bildungschancen unabhängig von der Herkunft ein und Anhängerin des Growth-Mindsets nach Carol Dweck.

Leben 
Mit 15 hat sie ihre erste Nachhilfeschule gegründet am Jesuitenkolleg St. Blasien gegründet, wo sie 2008 ihr Abitur ablegte. Auf ihrem Instagram-Kanal informiert sie 134 Tsd. Follower mit Themen rund um Schule, Lernen und Hausaufgaben. Sie hat Philosophie, Sprache, Literatur und Kultur in München studiert und war Fellow bei der Bildungs-Initiative Teach First Deutschland, in deren Rahmen sie zwei Jahre an einer sozialen Brennpunkt-Schule gearbeitet und unterrichtet hat. Caroline von Lorne von St. Ange tritt dafür ein, dass Lernen nicht nur Spaß machen darf, sondern muss. Ihr Ziel ist es, Eltern und Lehrkräfte dafür zu begeistern, Schule und Lernen neu zu denken, damit mehr Kinder ihr Potential entfalten können und die Schule im Glauben an den eigenen Erfolg verlassen.

Weblinks 
 Weblog: https://www.learnlearningwithcaroline.com/
 Instagram: https://www.instagram.com/learnlearning.withcaroline/?hl=de

Einzelnachweise 

Autor
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau